Штрбе су насељено мјесто у општини Челинац, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 605 становника.

Географија

Историја

Образовање 
У насељу се налази подручно одјељење Основне школе „Милош Дујић“ из Челинца.

Становништво

Види још 
 Општина Челинац

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Челинац
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини